ZDF ist die Abkürzung für

 Zweites Deutsches Fernsehen, deutsche öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt
 ZDF, Hauptprogramm der Rundfunkanstalt
 ZDF 2, ehemaliges Programm der Rundfunkanstalt
 ZDFdokukanal, ehemaliges Programm der Rundfunkanstalt
 ZDFinfo, Programm der Rundfunkanstalt
 ZDFkultur, ehemaliges Programm der Rundfunkanstalt
 ZDFmediathek, Mediathek der Rundfunkanstalt
 ZDF Musikkanal, ehemaliges Programm der Rundfunkanstalt
 ZDFneo, Programm der Rundfunkanstalt
 ZDFtheaterkanal, ehemaliges Programm der Rundfunkanstalt
 Zeitschrift des Forschungsverbundes SED-Staat (ZdF)
 Zimbabwe Defence Forces, Streitkräfte des Staates Simbabwe im südlichen Afrika (ZDF)

Abkürzung